Bolsjoje Stiklevo (vitryska: Вялікае Сціклева) är en by i Belarus.   Den ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Minsk. Bolsjoje Stiklevo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Natur och klimat 
Terrängen runt Bolsjoje Stiklevo är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Bolsjoje Stiklevo. Runt Bolsjoje Stiklevo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Horad Mіnsk,  km väster om Bolsjoje Stiklevo.

Omgivningarna runt Bolsjoje Stiklevo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Se även 
 Landsbygdsorter i Minsks voblasć
 Vitrysslands landsbygdsorter

Referenser

Kommentarer

Källor 

Landsbygdsorter i Minsks voblasć